Ellershausen ist Name oder Namensbestandteil folgender Ortschaften:

 Ellershausen (Bad Sooden-Allendorf), Stadtteil von Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Ellershausen (Frankenau), Stadtteil von Frankenau, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Ellershausen (Niemetal), Ortsteil der Gemeinde Niemetal, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Groß Ellershausen, Stadtteil von Göttingen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen